Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 490 dans le monde.

 Route 490 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 490 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route nationale 490 en France